Název Dubice mají dvě sídla:
 Dubice (Česká Lípa), část města Česká Lípa v okrese Česká Lípa
 Dubice (Řehlovice), část obce Řehlovice v okrese Ústí nad Labem

Podobné názvy 
 Doubice
 Dubnice
 Dubí (rozcestník)